Il doppio del Virginia Slims of Oklahoma 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Jana Novotná e Catherine Suire erano le detentrici del titolo, ma solo la Suire ha partecipato in coppia con Raffaella Reggi.

La Reggi e la Suire hanno perso in semifinale contro Elise Burgin e Elizabeth Smylie.

Lori McNeil e Betsy Nagelsen hanno battuto in finale la Burgin e la Smylie che non hanno disputato l'incontro.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (campionesse)
 Elise Burgin /  Elizabeth Smylie (finale)
 Raffaella Reggi /  Catherine Suire (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Claudia Porwik (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Oklahoma 1989